River Clyde kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Clyde (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Storbritannien 

 River Clyde (vattendrag i Storbritannien), Skottland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar